Aguascalientes steht für:
 Aguascalientes (Bundesstaat), Bundesstaat Mexikos
 Municipio Aguascalientes, Municipio in Mexiko
 Aguascalientes (Stadt), Stadt in Mexiko

Siehe auch:
 Aguas Calientes